John Brock peut faire référence à :
 John Brock (1834-1916), fabricant de produits chimiques
  (1896-1951), joueur de baseball de la Major League Baseball, évoluant initialement au poste de receveur
  (1914-1942), pilote de l'United States Navy
  (1915-1976), gardien de but britannique de football
 John F. Brock (1948-), homme d'affaires américain et CEO de Coca-Cola

Personnage de fiction 
 John Brock, personnage de fiction de

Source de la traduction